

Geografia 
Italia
Farini – comune della provincia di Piacenza
Farini – quartiere di Ravenna

Persone 
Carlo Farini – politico italiano
Domenico Farini – militare italiano
Giovanni Taddeo Farini – matematico italiano
Luigi Carlo Farini – politico italiano
Pietro Farini – politico italiano

Altro 
Caterina Farini – personaggio sitcom Camera Café
Governo Farini – governo del Regno d'Italia in carica dall'8 dicembre 1862 al 24 marzo 1863
Via Farini – strada di Bologna